Sułkowice ist Name folgender polnischer Orte:
 Sułkowice, Stadt in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Gmina Sułkowice, Gemeinde in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Sułkowice (Krobia), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Krobia
 Sułkowice (Solec-Zdrój), Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Solec-Zdrój
 Sułkowice (Andrychów), Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Andrychów
 Sułkowice (Iwanowice), Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Iwanowice
 Sułkowice Drugie, Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Piątek
 Sułkowice Pierwsze, Dorf  in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Piątek
 Sułkowice (Chynów), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Chynów